Mathildidae är en familj av snäckor. Mathildidae ingår i ordningen Heterostropha, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Mathildidae 16 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Mathildidae